Davide Bassi (Sarzana, 12 de abril de 1985) é um futebolista italiano que atua como goleiro. Atualmente, está sem clube

Ligações externas 
 Perfil 

Naturais de Sarzana
Goleiros da Itália
Futebolistas da Itália
Futebolistas do Empoli Football Club
Futebolistas do Torino Football Club
Futebolistas da Unione Sportiva Sassuolo Calcio
Futebolistas da Atalanta Bergamasca Calcio
Futebolistas da Società Sportiva Dilettantistica Parma Calcio 1913